Valdeacederas (metrostation), metrostation in Madrid
Valdeacederas (wijk), wijk in Madrid